В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Габріела Сабатіні (переможниця)
 Мартіна Навратілова (3-тє коло)
 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Дженніфер Капріаті (2-ге коло)
 Кончіта Мартінес (фінал)
 Яна Новотна (3-тє коло)
 Лейла Месхі (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (2-ге коло)

 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Магдалена Малеєва (2-ге коло)
 Бренда Шульц (півфінал)
 Сандра Чеккіні (3-тє коло)
 Аманда Кетцер (3-тє коло)
 Патті Фендік (1-ше коло)
 Деббі Грем (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Charleston Open